Джеймс Натаниэль Браун (, род. 17 февраля 1936 года) — игрок в американский футбол, лакросс и баскетбол, десятиборец, актёр. За свою девятилетнюю профессиональную карьеру в Национальной футбольной лиге за «Кливленд Браунс» он установил множество рекордов. В 2002 году журнал Sporting News назвал его величайшим профессиональным футболистом в истории. Его также часто называют величайшим профессиональным спортсменом в истории США.

Ранняя жизнь 
Джеймс Натаниэль Браун родился в семье домохозяйки Терезы и профессионального боксёра Свинтона Брауна. Учась в старшей школе Манхассета, Браун получил предложения о спортивной стипендии от 13 университетов, которые предлагали ему выступать в футбольных, баскетбольных, бейсбольных, лакроссовых командах, а также в лёгкой атлетике. В школе он установил рекорд Лонг-Айленда по результативности в одном матче, набрав за баскетбольную команду 38 очков. Этот рекорд позже был побит будущей звездой «Бостон Ред Сокс» Карлом Ястржемски.

Фильмография

Примечания

Литература 
  (autobiography)
  (autobiography)
 
  (autobiography)
 In 2002, film director Spike Lee released the film Jim Brown: All-American; a retrospective on Brown’s professional career and personal life.

Ссылки 

 National Lacrosse Hall of Fame profile

Игроки в американский футбол США
Выпускники Средней школы Манхассета
Выпускники Сиракьюсского университета
Игроки «Сиракьюс Орандж» (американский футбол)
Игроки «Сиракьюс Орандж» (баскетбол)
Игроки «Сиракьюс Орандж» (лякросс)
Игроки «Кливленд Браунс»
Баскетболисты США
Игроки в лякросс США
Многоборцы США
Спортсмены нескольких видов спорта